Fredrik Berglund kan syfta på flera personer:

Fredrik Berglund (fotbollsspelare) (född 1979)
Fredrik Berglund (politiker) (1858–1939)
Fredrik Berglund (läkare) (född 1924), läkare och professor
Fredrik Berglund (journalist) (född 1950), som senare bytte namn till Fredrik Falk
Fredrik Berglund (långdistanslöpare), svensk långdistanslöpare på 2010-talet